A 72 116-os számú mellékút egy rövid, néhány kilométer hosszú mellékút Veszprém megyében. Alsóörs főutcája, a település központjától biztosít közúti összeköttetést a Veszprém felé vezető 7219-es úttal.

Nyomvonala 

A 71-es főútból ágazik ki, észak-északnyugati irányban, Alsóörs központjában, nem messze a  Alsóörs vasútállomásától. A történelmi településközpontot elérve nyugatnak fordul, itt a nyomvonala egy darabon egybeesik a Római útéval. További sorsa nem egyértelmű, mert Alsóörs legszélső, északi házait elérve, az alsóörsi buszfordulónál kettéágazik, egyik ága (a Római út folytatása nyugat felé) Lovas központja felé, a másik ág északnyugat, majd észak felé haladva, Felsőörs felé tart; viszont a kira.gov.hu adatbázisában mindkét ág a 72 116-os számot viseli. Mindkét ág – egymástól szűk fél kilométerre – a 7219-es útba torkollva ér véget.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 7.

Jegyzetek

További információk 

72116
Alsóörs